José Bonifácio Tamm de Andrada (Belo Horizonte, 26 de junho de 1935 - 16 de janeiro de 2008) foi um político, advogado e produtor rural do estado de Minas Gerais.
 
Originário de uma tradicional família política mineira, José Bonifácio Tamm de Andrada é filho de José Bonifácio Lafayette de Andrada e Vera Raymunda Tamm de Andrada.

José Bonifácio Filho ou Zé Bodeco, como também era conhecido, foi vereador em Barbacena, MG, 1963-1966, e deputado estadual em Minas Gerais durante seis legislaturas consecutivas, 1975-1998, da 8ª à 13ª legislatura.

Deputados estaduais de Minas Gerais
Naturais de Belo Horizonte
Família Andrada
Advogados de Minas Gerais
Mortos em 2008